Bébé – portugalski piłkarz
 Bebe – hiszpańska piosenkarka
 Bebe – postać fikcyjna z serialu Miasteczko South Park
 Bebe – nadworny karzeł króla Stanisława Leszczyńskiego, ur. 1741
 bebe - rodzaj kołnierzyka z zaokrąglonymi rogami

Zobacz też 
 Babe
 Brulion Bebe B.